Nasaal (anatomie), de anatomische aanduiding voor de voorkant van het hoofd
Nasaal (medeklinker), een wijze van articulatie
Nasale klinker, ook wel neusklinker genoemd.
Nasalisatie, een fonologisch proces, dat optreedt door de huig te laten zakken en de lucht grotendeels door de neus te laten gaan
Nasaal stemgeluid, een manier van spreken